SIPS steht als Abkürzung für:

 Session Initiation Protocol Secure, Verschlüsselung von SIP über TLS, siehe Session Initiation Protocol #Verschlüsselung und Sicherheit
 Side Impact Protection System, der Seitenaufprallschutz bei Pkw der Marke Volvo

Abkürzung